Ramon Miró Folguera (Reus, 1864 - Barcelona, 1927), dibuixant humorístic, escultor, dissenyador i cartellista  
 Ramon Miró d'Aguda, segon senescal dels comtes de Barcelona, cunyat d'Amat Elderic d'Orís
 Ignasi Ramon Miró i Manent (Barcelona, 1821-1892), pedagog, fundador del Col·legi Miró i professor de l'Institut Barcelonès